A Beszervezés (Good Fences) A szökés című amerikai sorozat harmadik évadának negyedik epizódja, összességében pedig a negyvennyolcadik.

Az epizód kezdetén Lincoln a Sonába tart az öccsét látogatni, miközben csak arra tud gondolni, amit a Susan által hagyott dobozban látott. Szomorúan, magába roskadva utazik a börtön felé. 

Michael a szökés lépésein gondolkodik, a sírásót nézi egy másik cellából, aki a Sona egyik halott rabját ássa el a kerítéstől pár méterre odakint. Michael megállapítja, hogy a máskor elektromosságtól rázó kerítés ilyenkor nem működik. Whistler tájékoztatja Michaelt, hogy ha elindulnak a kerítés irányába, az őrök agyonlövik őket, de Michaelnek egészen más terv jár az eszében a kerítéssel kapcsolatban.

Whistler még mindig a koordinátákkal és feljegyzésekkel teli könyvet követeli. Michael sejti, hogy valami nincs rendben Lincolnnal, valamit eltitkol előle. Michael megkéri Lincet, hogy keresse fel a sírásót, és egy kis papírt dob testvérének, amin rajta van, mit kell mondania. 

Linc elindul kifele a börtönből, de a lépcsőnél nem jut tovább, rosszul lesz. Eszébe jutnak a garázsos emlékek, ahogyan leemelte a doboz tetejét, és meglátta benne Sara Tancredi levágott fejét… 

Még aznap délután Lincoln találkozik egy hídnál Susannal, aki közli vele, hogy nem akarta megölni Sarát, de a férfi és Michael a kiszabadító-akciójával késztette őt rá. Susan állítása szerint, ő maga csak egy katona a háborúban, úgy ahogy Lincoln is, csak éppen nem ugyanazon az oldalon állnak, majd együttérzéséről biztosítja Lincet, továbbá elmondja, hogy ha Whistler kijut és Linc nem csinál több ostobaságot, akkor LJ-nek semmi baja nem lesz. Végül Susan kérésére odaadja a nőnek Whistler madarakról szóló, feljegyzéseket tartalmazó könyvét. 

A Sonában Michaelnek megint McGradytól kellene egy kis segítség. Elkéri a fiútól azt a keresztet, amit még az apjától kapott. McGrady nehezen, de beleegyezik. Elmondja Michaelnek, hogy a nyaklánc nem aranyból készült, de Michaelnek pont ezért kell. McGrady odaadja neki, de előtte azt kéri Michaeltől, avassa be, miért kell.

Lechero pénzügyei még mindig nem állnak tökéletesen. Zsebes, kissé kikerekedett szemmel nézi, ahogyan a főnököt az a nő kényezteti, akit Lechero szokott "rendelni" magának. Hirtelen elmegy az áram.

Mahone sorsa nem megy éppen a legjobban. Idegrendszere úgy tűnik, teljesen felmondta a szolgálatot. Belenéz a tükörbe, megszemléli saját maga szétzilált testét, amikor hirtelen egy véres kéz jelenik meg a vállán. Mahone ijedten hátraugrik, és rájön, csak képzelődött. Pár pillanat múlva megjelenik Michael, aki beszélgetni kezd vele, de a távolban Bellick figyeli őket. Michael elmondja Mahone-nak, hogy végül mégiscsak beveszi a szökésbe, de segítenie kell. Mahone első feladata, hogy keressen egy fekete filctollat, de mindezek felett, szedje össze magát, mert így magára vonja a figyelmet, és azt nem kellene. Michael távozása után Bellick rögtön rátapad Mahone-ra, a segítségét ajánlja, úgy ahogy régebben a börtön falain kívül, de Mahone lerázza. 

Lechero lemegy pár emberével a pincébe, és ellenőrzi a generátort, ami úgy tűnik, leállt. 

Whistlert újra meglátogatja Sofia. A nő elmondja, tud mindent, vele és Scofield-el, illetve a szökéssel kapcsolatban. A férfi végül belátja, nincs értelme titkolózni, és elmondja barátnőjének, hogy pár nagyhatalmú ember akarja őt nagyon kiszabadítani, Scofield és Lincoln segítségével, és az egésznek köze van ahhoz a Seattle-i hajóúthoz, amikor az az ember mintát vett a vízből. Sofia végül a segítségéről biztosítja a férfit, de Whistler nem akarja, hogy a nő is belekeveredjen. Végül ebbe is beletörődik. Sofiát arra kéri, tudjon meg minél többet Michaelről és Lincolnról. 

Michael egy szigszalagot nyúl le a Sona udvaráról, mikor Mahone újra beszélgetésbe elegyedik vele. Sikerült neki fekete filcet találnia, de Scofieldnek nem volt megfelelő a filctoll, mert nem volt teljesen fekete. Az udvar közepén hagyja Mahone-t, akinek hirtelen a szívverése is eláll, annyira megijed, amikor belenéz az udvar közepén egy vödör vízbe, és annak tükrében egy ismerős arcot lát meg, majd hangokat is hall. Hallucinációiban Charles Pathosikot látja, aki miatta lett öngyilkos. Zakkant azt súgja neki, hogy ne bízzon Michaelben, mert csak átveri. Eltűnik a víztükörből, majd a Sona udvarán látja egy pillanatra Mahone. 

Lechero közben Zsebestől informálódik Scofielddel kapcsolatban. Megbizonyosodik abban, hogy Michael építészmérnök volt régebben. Felkeresi őt, és közli vele, hogy ha nincs áram, nem működik a telefontöltő sem, akkor pedig nem lesz étel, és akkor befellegzik mindenkinek. Lechero már eldöntötte, hogy Michael fogja rendbe hozni az áramot is, úgy ahogyan a vizet is újra beindította pár nappal korábban. A gond az, hogy a vezetékek a Sona falain kívül vannak, de Lechero ezt is megoldja pár telefonhívással. Michael cserébe azt a cellát kéri, amiből rá lehet látni a sírásóra. 

Sucre közben már kijózanodik, és éppen egy igazolványt csinál, mert jelentkezni akar egy munkára Kolumbiában, amikor betoppan a még mindig rosszabb állapotban lévő Lincoln. Linc egy szívességet kér tőle, mielőtt elmegy. Beszélnie kell a sírásóval, de nem tud spanyolul, így Sucrét kéri meg arra, hogy fordítson, de ő sajnálkozva nemet mond, az utazásra hivatkozva. Sofia megérkezik és a segítségét ajánlja fel a fordítással kapcsolatban.

Lechero beszél az ezredessel, aki beleegyezett, hogy megfelelő katonai védelem mellett, Scofield és a főnök kimehet a Sona falain kívül pár emberrel, amíg az áramot megjavítják. Az udvaron áthaladva Mahone meglátja a párost, és újabb hallucinációja támad. Zakkant most azt mondja, hogy Michael ott fogja hagyni a Sonában, és ő örökre ott fog raboskodni. Michael embereket keres, akik segítenek a kábelt kiásni odakint, és Bellick rögtön önként jelentkezik. Elmondja Michaelnek, hogy tudja, készülnek valamire, majd megemlíti Whistlert, meg a Céget, illetve azt, hogy hallotta, amint Mahone-nal csevegett, és akármire is készülnek, benne akar lenni.

Lincoln és Sofia meglátogatják a sírásót. Linc pénzt ajánl neki, abban az esetben, ha segít.

Odakint megkezdődik az ásás, majd sikeresen kiássák az áramelosztó dobozt, ahol a sérült vezetékek vannak. Michael javítani kezdi, majd valamit befed földdel, és ezt Bellick látja. Whistler, aki ott ásott Michael mellett, kérdőre vonja őt, hogy Bellick mit keres köztük. Michael elmondja, hogy sejt valamit. Whistler megemlíti Scofieldnak, hogy tudja: régebben a Fox Riverből is megszökött, de ezt senkinek nem fogja továbbadni. Michael meglepődik, de végül elmondja, hogy Bellick nem fog velük tartani a szökésnél, viszont Mahone igen. Vagyis csak azt hiszi. Michael tervének része, hogy elhiteti Mahone-nal, hogy velük szökhet, de majd végül az amúgy is instabil állapotban lévő Alexet magára hagyja.

Nieves, Lechero embere, meglátja, hogy Mahone mennyire csapzott állapotban van, és drogot ajánl neki, persze csak akkor, ha a volt ügynök tud neki fizetni. Mivel ez nem jön létre, Nieves otthagyja Mahone-t.

Bellick közben átgondolja a dolgokat. Michael úgyse viszi magával a szökésnél, de akkor inkább belekavar a levesbe. Felmegy Lecheróhoz, és elmondja: Scofield szökni készül. Elásott valamit az elosztódobozban akkor, amikor a vezetékeket javította odakint. Lechero kétkedik Bellick szavaiban, de azért bizonyosságot akar szerezni, ezért megkeresi Michaelt, és kimennek a vezetékekhez (természetesen az őrök ismét figyelik őket). Lechero utasítja Michaelt, hogy nyissa ki a dobozt, és tisztítsa meg a földtől. Miután ez megtörtént, kiderül, Michael nem ásott el semmit, hanem csak az udvarról elvett szigszalaggal ragasztotta össze a vezetékeket, és lefedte földdel, hogy ne mozduljon el. Lechero még mindig nem teljesen biztos Michael szavahihetőségében, ezért együtt mennek le a pincébe, ahol kiderül, vajon ha felkapcsolják a generátor főkapcsolóját, működik-e az áram. És itt tudjuk meg Michael tervét. Ő volt az, aki kikapcsolta az áramot, amikor McGradytől elvette a nem arany nyaklánc-keresztjét, amit a kapcsoló fölé helyezett, és mivel nem aranyból volt, nem vezette az áramot, így ha felkapcsolták a generátor főkapcsolóját, akkor sem jött vissza az áram. Már csak ügyesen el kellett venni a keresztet, és újra visszajött a fény. Scofield megkapta a cellát, ahonnan rálát a sírásóra.

Zsebes közben ördögi tervét hajtja végre. Közelebb akar jutni Lechero ügyeihez, és hogy ez bekövetkezzen, megöli Nievest, majd a karjába szúr egy adag drogot, hogy úgy tűnjön: Nieves volt az, aki szúrta magát, és közben a pénzt eltette. 

Sofia és Lincoln beszélnek a sírásóval. Linc tájékoztatja Susant, hogy a sírásó 15 000 dollárt kér a segítségéért cserébe. Susan beleegyezik. A telefonban megbeszélik, hogy Susan és Linc elmennek a sírásóhoz, majd a hívás után Sofia kiakad, amiért Linc nem engedi meg, hogy velük mehessen. Sucre tanúja lesz a vitának, ami kettejük közt bontakozott ki, és amelyben Linc hirtelen felindultságban megemlíti, hogy Sara fejét elküldték neki egy dobozban, és LJ még mindig náluk van. A hír hallatán Sofia és Sucre megdöbbenve állnak.

A Sonában Zsebest elkapják és Lechero körzetébe viszik. Lechero azzal vádolja a férfit, hogy biztosan tudott arról, hogy Nieves szúrta magát, mivel jó "barátok" voltak. Theodore tagadja az egészet, végül eléri a célját. Mostantól ő lesz az új ember, aki a drogokkal foglalkozik a Sona falain belül, vagyis átvette Nieves helyét.

Michael visszaadja McGradynak a keresztet, majd szembetalálja magát Mahone-nal, aki végre megtalálta a megfelelő filctollat. Michael gratulál, majd elindul pakolni az új cellájába. Most már minden azon múlik, vajon a sírásó beleegyezik-e a dologba.

Linc és Susan meglátogatják a sírásót, odaadják a 15 000 dollárt, de a férfi többet követel. Linc ordibálni kezd vele, de Susan megnyugtatja, és lelövi a sírásót. 

Mahone-nak újabb hallucinációja támad. Zakkant még mindig azt mondja neki, hogy Michael ott fogja hagyni, ezért meg kell ölnie. A vízió után Zsebes környékezi meg őt. Az újonnan kinevezett drogkereskedő egy kis ingyen szurit, meg drogot rak le Mahone elé, amit a férfi nem akar elfogadni, de később mégiscsak beszúrja magának, amitől a keze remegése eláll, és a hallucinációk is abbamaradnak.

Lechero magához hívatja Bellicket. A volt börtönőr mentegetőzik, hogy Scofield készül valamire, ő biztos információt adott. De Lechero nem bocsátja meg neki, hogy téves információt kapott. Bellicket lefogják, és a hátára egy bögre forró kávét öntenek. 

Scofield beköltözik új cellájába, ahol Mahone meglátogatja. A kissé émelygő Alex Michael után viszi a fekete filcet, amit Michael a volt cellájában hagyott, holott szerinte fontos dologról van szó. Ezek után Mahone halálosan megfenyegeti Scofieldet, hogy tudja ám, hogy csak le akarja rázni, de ha még egyszer megpróbálja átrázni, és a szökésnél nem tarthat velük, akkor megöli.

Linc meglátogatja Michaelt. Elmondja neki, hogy a sírásó meghalt, de máris van új sírásó, aki nem más, mint Sucre. Michael ennek nagyon megörül.

Az epizód végén Whistler kap egy csomagot, amelyben a madaras könyv van, benne azzal az üzenettel, hogy kifut az időből. Whistler bemegy Michael cellájába, ahol a férfi éppen Sucrét nézte, ahogyan fertőtlenít egy hullát a kerítéstől nem messze. Michael közli Whistlerrel, hogy azért kellett visszaállítani az áramot a kerítésben, mert ha az az anyag, amit a sírásó fúj a holttestre, érintkezik az elektromos kerítéssel, megolvasztja azt.

A szökés epizódjai